Suhadole je krajevno ime v Sloveniji:

 Suhadole, Komenda
 Suhadole, Litija

Naselja v Sloveniji